When I’m Gone steht für:

 When I’m Gone (Carter-Lied), Country-Song der Carter-Family (1931)
 When I’m Gone (3-Doors-Down-Lied), Lied aus dem Album Away from the Sun von 3 Doors Down (2002)
 When I’m Gone (Eminem-Lied), Lied von Eminem (2005)
 When I’m Gone (Wiz-Khalifa-Lied), Lied aus dem Album Rolling Papers von Wiz Khalifa (2011)